Amerikai Egyesült Államok
 Gardiner (Maine)
 Gardiner (Montana)
 Gardiner (statisztikai település, New York)
 Gardiner (város, New York)
 Gardiner (Oregon)
 Gardiner (Washington)

 Kanada
 Gardiner (Kanada)